В группе 6 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали шесть сборных: Хорватия, Англия, Украина, Белоруссия, Казахстан и Андорра.

Победу в группе одержала сборная Англии, опередив на 6 очков сборную Украину, которая финишировала второй и отправилась в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Расписание 
Расписание матчей утверждено 14 января 2008 в Загребе (Хорватия), однако, матчи августа 2009 года были перенесены с 19 на 12-е число решением исполкома ФИФА от 27 мая 2008.

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего было забито 107 голов в 30 играх (в среднем 3,56 гола за игру).

Посещаемость

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе